Ballhorn ist der Familienname folgender Personen: 

 Bärbel Ballhorn (* 1941), deutsche Politikerin (SPD, DSU) und Landtagsabgeordnete
 Egbert Ballhorn (* 1967), deutscher römisch-katholischer Theologe 
 Franz Ballhorn (1908–1979), deutscher Politiker und DJK-Funktionär 
 Georg Friedrich Ballhorn (1770–1805), deutscher Hofmedikus und Impfpionier 
 Friedrich Ernst Ballhorn, später Friedrich Ernst Ballhorn-Rosen (1774–1855); deutscher Jurist und lippischer Kanzler
 Johann Ballhorn, fälschliche Schreibung von Johann Balhorn dem Jüngeren (~1550–~1604), deutscher Buchdrucker, siehe dazu auch
 die nach ihm benannte Verballhornung
 Ludwig Wilhelm Ballhorn (1730–1777), deutscher lutherischer Geistlicher, Gymnasialdirektor, Oberpfarrer und Superintendent sowie Autor

Siehe auch:
 Balhorn (Begriffsklärung)